Žofín může označovat:

 Geografie
 Žofín – vltavský ostrov v Praze, taktéž nazývaný Slovanský ostrov
 Palác Žofín – novorenesanční budova stojící na Slovanském ostrově v Praze
 Žofín (Horní Podluží) – část obce Horní Podluží v okrese Děčín
 Žofín (Lužnice) – osada u Pohorské Vsi v okrese Český Krumlov
 Žofín (zámek) – zámek u Žofína v okrese Český Krumlov
 Žofínský prales – národní přírodní rezervace v Novohradských horách
 Žofín (Blovice) – bývalý hospodářský dvůr hradišťského panství v okrese Plzeň-jih

 Kultura
 Žofín (album) – album skupiny Visací zámek, 2002